David Lowery ist der Name folgender Personen:

* David Lowery (Eiskunstläufer), kanadischer Eiskunstläufer 
 David Lowery (Musiker) (* 1960), amerikanischer Musiker 
 David Lowery (Regisseur) (* 1980), amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 David Lowery (Fußballspieler) (* 1984), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 David Lowry